Кама:

Реки 
 Кама — река в России, одна из самых больших рек Европы.
 Кама (река, впадает в Камское озеро) — река в Свердловской области.
 Кама (приток Конды) — река в Ханты-Мансийском автономном округе России.
 Кама (приток Оми) — река в Новосибирской области.
 Кама (река, впадает в Пизьмаярви) — река в Карелии.
 Кама (река, Тибет) — река в предгорье горы Джомолунгмы.
 Кама (приток Урсалы) — река в Татарстане.

Населённые пункты 
 Кама — село в Куйбышевском районе Новосибирской области.
 Кама — деревня в Куединском районе Пермского края.
 Кама — посёлок в Юсьвинском районе Пермского края.
 Кама — посёлок в Тукаевском районе Татарстана.
 Кама — село в Камбарском районе Удмуртии.
 Кама — деревня в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Железнодорожная станция 
 Кама — железнодорожная станция в Камбарском районе Удмуртской республики, расположенная на юго-восточной окраине одноимённого села.

Торговые марки и техника 
 «Кама» — марка складного велосипеда. Выпускался в СССР и РФ.
 «Кама» — марка лодочного мотора.
 «Кама» — марка бытового центробежного электрического насоса.
 «Кама» — марка радиолы на базе приёмника «Москвич-В».
 «Кама» — марка автомобильных шин.
 «Кама» — модель любительского 1×8 мм киносъёмочного аппарата, выпускался в СССР в 1958—1962 годах. Зарядка кассетная, привод пружинный, объектив Триплет 2,8/12,5 мм. Выпускался на Казанском оптико-механическом заводе.
 Кама — марка семейства радиолокационных станций военного назначения.
 Кама — марка наручных часов. Выпускались Чистопольским часовым заводом.
 «Кама» — пароход Каспийской флотилии России.
 «Кама-1» — прототип российского электромобиля.

Индуизм 
 Кама — бог любви в индуизме.
 Кама — одна из целей человеческой жизни в индуизме.
 «Кама-сутра» — древнеиндийский текст, посвящённый теме камы — сферы чувственной, эмоциональной жизни, вожделения и любви.

Оружие 
 Кама — вид холодного оружия, японский серп.
 Кама — кавказский кинжал с прямым клинком.
 9К58 «Кама» — вариант РСЗО Смерч на шасси КАМАЗ-6350.
 Кама — серия радиолокационных станций.

Прочее 
 Кама — мука, смесь зерна ржи, овса, ячменя, гороха, бобов.
 Кама — немецкая танковая школа, созданная на территории СССР для обхода условий Версальского мира.
 «Кама» — первоначальное кодовое название полигона Кура.
 «Кама» — скорый фирменный поезд, курсирующий по маршруту Пермь — Москва.
 Кама — гибрид верблюда и ламы.
 «Кама» — теплоход курсировавший по Сырдарье и Аральскому морю.
 Кама — персонаж романа Болеслава Пруса «Фараон», финикийская жрица и возлюбленная царевича Рамсеса.

См. также 
 Камский
 Камское
 Камы
 23-я горная дивизия СС «Кама» (2-я хорватская)
 Старая Кама